Кирилів — українське прізвище.

Відомі носії:

 Кирилів Антон Степанович — український громадський та політичний діяч, юрист, четар інтендатури НКГА.
 Кирилів Дмитро Олегович — український кларнетист, композитор.

Див. також 
 Кирилов

Українські прізвища